Колоколитейный завод братьев Самофаловых — колокольный завод в Воронеже.

История 

Первый колоколитейный завод братья Самофаловы основали в 1814 году на окраине города Воронеж колокололитейный завод.

Второй колокололитейный завод был создан в 1827 году.

Производство колоколов на предприятиях прекратилось во время Первой мировой войны.

В 1980-х годах литьём колоколов стал заниматься воронежский Колокололитейный завод Анисимова.

Сохранившиеся здания бывшего колокольного завода Самофаловых являются объектом культурного наследия Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 САМОФАЛОВСКИЕ КОЛОКОЛА
 Фотография. Колокольный завод купца Самофалова в г. Воронеже. Нач. ХХв.
 «Незнакомый город» — колокольный завод, ставший кондитерской фабрикой
 Кто управлял Воронежем в девятнадцатом веке

Организации, основанные в 1814 году в России
Исчезнувшие предприятия Российской империи
Исчезнувшие организации Воронежа